29-й чемпионат СССР по русским шашкам среди женщин прошёл  в Кишинёве в 1985 году по круговой  системе. В нём приняли участие 16 спортсменок, в том числе, 10 мастеров спорта и 6 кандидатов в мастера. За победу присуждалось 1 очко, за ничью ½ очка и за поражение 0 очков.

Чемпионкой страны в третий раз стала Алевтина Лазаренко. Второе место заняла Владислава Андролойц. на третьем месте финишировала Екатерина Сорокина.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Архив журналов «Шашки», 1986 №4

Женщины
1985 год в шашках
1985 год в Молдавии
Спортивные соревнования в Кишинёве
Чемпионаты СССР в 1985 году
Шашки в Молдавии